Александр Григорьевич Ты́шлер () — советский живописец, график и театральный художник, скульптор. .

Биография 
Родился в семье потомственного еврейского ремесленника (Тышлер на идише значит «столяр»). В 1912—1917 годах учился в Киевском художественном училище, в 1917—1918 годах — в студии Александры Экстер.

В 1919 году добровольцем вступил в РККА; служа при управлении Южного фронта, делал плакаты для окон РОСТА, иллюстрировал первые буквари на калмыцком, мордовском, татарском языках, а также на идиш. В 1921 году, после демобилизации из армии, поступил во ВХУТЕМАС, учился в мастерской Владимира Фаворского. До 1924 года увлекался беспредметной живописью; в 1925 году вступил в Общество станковистов.

В 1927 году дебютировал как театральный художник, оформив ряд спектаклей в Белорусском еврейском театре в Минске. Среди спектаклей, оформленных А. Тышлером, числится драматический памфлет в 11 картинах Самуила Годинера «Джим Куперкоп». Премьера состоялась 15.02.1930. В 1930-х годах работал в Москве, сотрудничал со многими столичными и ленинградскими театрами; с 1935 года оформлял спектакли Московского еврейского театра. В «Лирическом цикле» 1928 г. и других полотнах того времени создавал, по словам Эфроса, непроницаемые для рационального истолкования «композиции из плетёных корзин, женских тел и звериных голов».

В первые годы театральным работам Тышлера были присущи черты экспрессионизма, вообще характерные для его творчества этого периода: подчёркнутая причудливость, нередко произвольность сценических образов, — в дальнейшем стиль художника менялся. С середины 30-х годов, начиная с «Короля Лира» в ГОСЕТе и «Ричарда III» в Ленинградском БДТ (оба — 1935 год), центральное место в театральном творчестве Тышлера занял Шекспир. Многие его работы внесли вклад в мировую «шекспириану»; Тышлер создавал сценические образы, пронизанные экспрессией и напряжённой эмоциональностью, легко трансформирующиеся конструкции, основанные на принципе устройства народного площадного театра. В  году осуществил постановку оперы «Семён Котко» С. С. Прокофьева.

В послевоенные годы эти черты зрелого Тышлера по-разному трансформировались в постановках советской и современной зарубежной драматургии, в том числе в спектаклях «Мистерия-Буфф» В. В. Маяковского в «Театре сатиры» (1957), «Оптимистическая трагедия» Вс. В. Вишневского в Московском театре драмы и комедии (1956), «Святая Жанна» Б. Шоу в «Ленкоме» (1958), оперы «Не только любовь» Р. К. Щедрина в ГАБТ (1962). Как художник так и не примкнул к господствующему направлению социалистического реализма, по этой причине до 1960-х гг. его живописные работы практически не экспонировались.

В военные годы эвакуировался с театром в Ташкент, где ему не раз позировала Анна Ахматова. По возвращении в Москву жил с супругой Анастасией Степановной (урожд. Гроздова) в квартире на Мясницкой, а с 1950-х — на Верхней Масловке. Вторая жена — искусствовед Флора Сыркина (04.08.1920 — 19.08.2000), дочь академика Якова Сыркина; шурин — востоковед, византинист, индолог, филолог-санскритолог, переводчик Александр Сыркин. В 1950-е годы увлёкся созданием сказочных скульптурных образов из веток, найденных в лесу. В последние годы жизни создавал повторения своих ранних абстрактных работ. Умер в 81 год и был похоронен на Кунцевском кладбище.

Признание 
 Заслуженный деятель искусств УзССР (1943)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за оформление спектакля «Фрейлехс» З. Шнеера в МГОСЕТ
 Орден «Знак Почёта»

Персональные выставки 
 2017 — «Александр Тышлер. Игра и лицедейство». Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского, Воронеж, затем ГМИИ им. Пушкина, Москва.
 1998 — «Александр Тышлер и мир его фантазии». Музей личных коллекций на Волхонке, Москва.
 1988 — «Александр Тышлер. Ретроспективная выставка». Кузнецкий мост, 11, Москва.
 1981 — «Александр Тышлер. 1898—1980». Дворец искусств им. К. С. Станиславского, Ленинград.
 1978 — «Александр Тышлер». Выставочный зал Московского отделения Союза РСФСР, Москва.
 1974 — «Александр Тышлер». Выставочный зал Московского отделения Союза РСФСР, Москва.
 1969 — «Александр Тышлер». Выставочный зал Московского отделения Союза РСФСР, Москва.
 1966 — «Александр Тышлер». ГМИИ им. Пушкина, Москва.
 1964 — «К 400-летию со дня рождения В. Шекспира. А. Г. Тышлер. Выставка эскизов к шекспировским спектаклям». Центральный Дом литераторов, Москва.
 1956 — Ленинградский Дом работников искусств им. К. С. Станиславского, Ленинград.
 1943 — Выставочные залы Ташкентского отделения Союза художников Узбекской ССР, Ташкент.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Анисимов Г. Великий художник. Об Александре Тышлере (из «Незаконченные биографии. Рассказы о художниках». М.: Советский художник, 1988; повт. публ.: Лехаим. — 2000. — № 11)
 Ахмадулина Б. Памяти Александра Григорьевича Тышлера // Арион. — 1996. — № 4.
 Козинцев Г. Театральные работы А. Г. Тышлера // Нева. — 1956. — № 7.
 Александр Тышлер: Выставка произведений: Живопись, скульптура, графика, театральные эскизы: Каталог выставки / Сост. Ф. Сыркина. М., 1966.
 Александр Тышлер: Живопись, графика, скульптура: Каталог выставки / Сост. Ф. Сыркина. (Первая публикация очерка А. Тышлера «Моя краткая биография»). М., 1978.
 Александр Тышлер: Живопись, графика, скульптура, театр: Каталог выставки к 85-летию со дня рождения / Сост. Ф. Сыркина; вступ. ст. Д. В. Сарабьянова. М., 1983.
 Александр Тышлер. Живопись, графика, скульптура из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина [каталог. авт.-сост.: А. Чудецкая, О. Антонов, К. Безменова]. — М.: Кучково поле, 2017. — ISBN 978-5-9950-0825-5.
 Александр Тышлер и мир его фантазий. — : Галарт, 1998. — 96 с. — .
 Кумок В. Н, Воловник С. В. Евреи Мелитополя. — Т. 1. — Мелитополь: ООО «Издательский дом МГТ», 2012. — С. 668—670.
 Кумок В. Н, Карабач И. К. Семья Тышлер. Судьбы на фоне эпохи //Мелитопольский краеведческий журнал, 2018, № 12, с. 76-81.
 Орлова М. Театральность как способ выживания и робкого протеста // Коммерсантъ. — 1998. — 3 апр.
 Лебедева В. Театральность Александра Тышлера (Русское искусство. — 2006. — № 1)
 Светляков К. А. Александр Тышлер. — : Арт-Родник, 2007. — 96 с — ISBN 978-5-9794-0006-8.
 Сыркина Ф. Я. Александр Григорьевич Тышлер (М.: Советский художник, 1966)
 Сыркина Ф. Я. Без котурнов. Ахматова и Тышлер (Литературная учёба. — 1989. — № 3. — С. 153—157)
 Таврог М. Беседы с художником Александром Тышлером (Лехаим. — 2002. — № 9)
 Тышлер Б. Мой отец ― великий Тышлер. К 120-летию со дня рождения Александра Тышлера (Семь искусств. — 2018. — № 6)
 Чайковская В. Тышлер: Непослушный взрослый (ЖЗЛ. Малая серия. М.: Молодая гвардия, 2010)
 Шак В. 100 женщин великого мистификатора из Мелитополя (Книга-галерея, 2018)

Ссылки 
 
 Александр Тышлер в энциклопедии «Кругосвет»
 Избранные произведения и фотографии Александра Тышлера
 Работы А. Г. Тышлера в ГМИИ имени А. С. Пушкина

Акварелисты СССР
Графики России
Графики СССР
Графики русского авангарда
Театральные художники русского авангарда
Художники Масловки
Художники России XX века
Художники русского авангарда
Члены Культур-Лиги
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище